Стеклянницы  — семейство насекомых из отряда чешуекрылых.

Описание 
Бабочки мелкие, реже средней величины с размахом крыльев 10—50 мм. Туловище более-менее толстое. Крылья узкие, больше частью прозрачные. Ноги длинные, с большими шпорами По внешности несколько напоминают различных перепончатокрылых насекомых (крупные стеклянницы похожи на ос). Летают днём.

Гусеницы развиваются внутри стволов и ветвей деревьев и кустарников, некоторые — в корнях или на корнях травянистых растений.

Распространение 
В мире известно 152 рода и 1384 видов. В Европе 115 видов (Laštuvka
Z., Laštuvka A., 2001), в Европейской части России около 50 видов (8 родов), в Чувашской Республике 8 видов (Ластухин, 2010).

Классификация 

Семейство было выделено французским энтомологом Жан-Батистом де Буадювалем в 1828 году. В семействе выделяют 2 подсемейства:

Подсемейство Sesiinae
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подсемейство Tinthiinae

Примечания

Литература 

 Горбунов О. Г. Биоразнообразие, зоогеография и история фауны бабочек-стеклянниц (Lepidoptera, Sesiidae) России и сопредельных территорий // Известия АН. Серия биологическая. — 1998. — Т. 4. — С. 453—457.
 Laštuvka Z., Laštuvka A. The Sesiidae of Europe. — Stenstrup: Apollo Books, 2001. — 245 p.
 Pühringer F. & Kallies A. (2004). Provisional checklist of the Sesiidae of the world (Lepidoptera: Ditrysia). Mitteilungen der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft Salzkammergut 4: 1—85.

 
Семейства насекомых